Шиликудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шиликудук — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Шиликудук — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.